August Andreae ist der Name folgender Personen:

 August Gottfried Wilhelm Andreae (1757–1830), preußischer Beamter
August Heinrich Andreae (1804–1846), deutscher Architekt und Maler
 August Wilhelm Andreae (1794–1867), deutscher Augenarzt und Schriftsteller